Velika nagrada Avstralije 1996 je bila prva dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1996. Odvijala se je 10. marca 1996.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 6
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Renault
| 1:32,371
| 
|-
! 2
| 5
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 1:32,509
| +0,138
|-
! 3
| 2
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 1:32,889
| +0,518
|-
! 4
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:33,125
| +0,754
|-
! 5
| 7
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:34,054
| +1,683
|-
! 6
| 3
|  Jean Alesi
| Benetton-Renault
| 1:34,257
| +1,886
|-
! 7
| 4
|  Gerhard Berger
| Benetton-Renault
| 1:34,344
| +1,973
|-
! 8
| 11
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Peugeot
| 1:34,474
| +2,103
|-
! 9
| 15
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Ford
| 1:34,494
| +2,123
|-
! 10
| 19
|  Mika Salo
| Tyrrell-Yamaha
| 1:34,832
| +2,461
|-
! 11
| 9
|  Olivier Panis
| Ligier-Mugen-Honda
| 1:35,330
| +2,959
|-
! 12
| 17
|  Jos Verstappen
| Footwork-Hart
| 1:35,338
| +2,967
|-
! 13
| 8
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:35,351
| +2,980
|-
! 14
| 14
|  Johnny Herbert
| Sauber-Ford
| 1:35,453
| +3,082
|-
! 15
| 18
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 1:35,715
| +3,344
|-
! 16
| 21
|  Giancarlo Fisichella
| Minardi-Ford
| 1:35,898
| +3,527
|-
! 17
| 20
|  Pedro Lamy
| Minardi-Ford
| 1:36,109
| +3,738
|-
! 18
| 16
|  Ricardo Rosset
| Footwork-Hart
| 1:36,198
| +3,827
|-
! 19
| 12
|  Martin Brundle
| Jordan-Peugeot
| 1:36,286
| +3,915
|-
! 20
| 10
|  Pedro Diniz
| Ligier-Mugen-Honda
| 1:36,298
| +3,927
|-
! DNQ
| 22
|  Luca Badoer
| Forti-Ford
| 1:39,202
| +6,831
|-
! DNQ
| 23
|  Andrea Montermini
| Forti-Ford
| 1:42,087
| +9,716
|}

Dirka 

|-
! 2
| 6
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Renault
| 58
| 1:32:50,491
| 1
| 6
|-
! 3
| 2
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 58
| + 1:02,571
| 3
| 4
|-
! 4
| 4
|  Gerhard Berger
| Benetton-Renault
| 58
| + 1:17,037
| 7
| 3
|-
! 5
| 7
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 58
| + 1:35,071
| 5
| 2
|-
! 6
| 19
|  Mika Salo
| Tyrrell-Yamaha
| 57
| +1 krog
| 10
| 1
|-
! 7
| 9
|  Olivier Panis
| Ligier-Mugen-Honda
| 57
| +1 krog
| 11
|  
|-
! 8
| 15
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Ford
| 57
| +1 krog
| 9
|  
|-
! 9
| 16
|  Ricardo Rosset
| Footwork-Hart
| 56
| +2 kroga
| 18
|  
|-
! 10
| 10
|  Pedro Diniz
| Ligier-Mugen-Honda
| 56
| +2 kroga
| 20
|  
|-
! 11
| 18
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 55
| +3 krogi
| 15
|  
|-
! Ods
| 20
|  Pedro Lamy
| Minardi-Ford
| 42
| Varnostni pas
| 17
|  
|-
! Ods
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 32
| Zavore
| 4
|  
|-
! Ods
| 21
|  Giancarlo Fisichella
| Minardi-Ford
| 32
| Sklopka
| 16
|  
|-
! Ods
| 11
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Peugeot
| 29
| Motor
| 8
|  
|-
! Ods
| 8
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 24
| Pedal za plin
| 13
|  
|-
! Ods
| 17
|  Jos Verstappen
| Footwork-Hart
| 15
| Motor
| 12
|  
|-
! Ods
| 3
|  Jean Alesi
| Benetton-Renault
| 9
| Trčenje
| 6
|  
|-
! Ods
| 12
|  Martin Brundle
| Jordan-Peugeot
| 1
| Trčenje
| 19
|  
|-
! Ods
| 14
|  Johnny Herbert
| Sauber-Ford
| 0
| Trčenje
| 14
|  
|-
! DNQ
| 22
|  Luca Badoer
| Forti-Ford
|  
| Pravilo 107 %
| 21
|  
|-
! DNQ
| 23
|  Andrea Montermini
| Forti-Ford
|  
| Pravilo 107 %
| 22
|  
|}

Opombe 
 Prva dirka za Veliko nagrado Avstralije, ki se je odvijala v Melbournu namesto v Adelaidu.
 Prva dirka: Giancarlo Fisichella, Ricardo Rosset in Jacques Villeneuve
 Prvi najboljši štartni položaj: Jacques Villeneuve

Formula 1 sezona 1996
1996